Натуральне число 300
 300 рік до нашої ери
 300 рік нашої ери